Невское — посёлок в Нестеровском районе Калининградской области. Входит в состав Пригородного сельского поселения.

Население

Примечания 

Населённые пункты Нестеровского района